Брусовка — название населённых пунктов на Украине:

 Брусовка — село в составе города Лиман Донецкой области.
 Брусовка — село в Устиновском районе Кировоградской области.
 Брусовка — село в Беловодском районе Луганской области.